La UEFA Europa League 2009-2010 è stata la 39ª edizione (la 1ª con la formula attuale) della UEFA Europa League (già Coppa UEFA), organizzata dalla UEFA. La finale si è disputata ad Amburgo, in Germania, il 12 maggio 2010 ed è stata vinta dall'Atletico Madrid che ha battuto per 2-1 dopo i tempi supplementari il Fulham.

Sistema di qualificazione (secondo il coefficiente UEFA della nazione) 
 Posizione UEFA da 1 a 6: 3 squadre;
 Posizione UEFA da 7 a 9: 4 squadre;
 Posizione UEFA da 10 a 53: 3 squadre (con l'eccezione di Liechtenstein, Andorra e San Marino, che avranno solo una squadra).

Squadra detentrice 
Lo , squadra detentrice del trofeo, si è qualificata ai preliminari di Champions League, perciò non è stata ammessa alla fase a gironi dell'Europa League. Come già fatto dalla UEFA per la Champions League alcune squadre dei preliminari verranno avanzate automaticamente al turno successivo. Così i vincitori del campionato di Svizzera e Bulgaria (posizione 16-17), saranno ammesse al quarto turno preliminare; i vincitori del campionato di Cipro e Slovenia (posizione 28-29), saranno ammesse al terzo turno preliminare; i secondi classificati del campionato di Irlanda e Macedonia (posizione 35-36) e i vincitori del campionato di Andorra e San Marino verranno ammesse al secondo turno preliminare.

Qualificazioni

Primo turno preliminare (46 squadre) 
 14 club secondi (rank 37-52 esclusi Liechtenstein e Andorra)
 29 club terzi (rank 22-52 esclusi Liechtenstein e Andorra)
 3 club qualificati attraverso la classifica UEFA Fair Play (provenienti quest'anno Norvegia, Danimarca e Scozia)

  Bnei Yehuda
  Helsingborg
  Spartak Trnava
  
  Haladás
  Slaven Belupo
  
  Rudar Velenje
  Lahti
  
  Široki Brijeg
  Vėtra
  Zimbru Chișinău
  Sligo Rovers
  Renova
  Keflavík
  Fram Reykjavík
  Olimpi Rustavi
  Zestaponi
  
  MTZ-RIPO Minsk
  Kalju Nõmme
  

  Inter Baku
  Simurq
  
  Dinamo Tirana
  
  Banants Erevan
  Irtysh
  Okzhetpes
  Linfield
  Lisburn Distillery
  
  The New Saints
  B36 Tórshavn
  NSÍ Runavík
  Grevenmacher
  Käerjéng
  Birkirkara
  Valletta
  Budućnost
  Sutjeska Nikšic
  Rosenborg (Fair Play)
  Randers (Fair Play)
  Motherwell (Fair Play)

Secondo turno preliminare (80 squadre) 
 23 club vincitori del primo turno di qualificazione
 24 club detentori della Coppa Nazionale (rank 30-53)
 3 club quinti (rank 7-9)
 6 club quarti (rank 10-15)
 6 club terzi (rank 16-21)
 18 club secondi (rank 19-36)

  Steaua Bucarest
  Paços de Ferreira
  NAC Breda
  Falkirk
  Galatasaray
  Metalurh Donec'k
  Gent
  Larissa
  Sigma Olomouc
  
  Cerno More Varna
  Tromsø
  Brøndby
  Aalborg
  Stella Rossa Belgrado
  Sevojno
  Rapid Vienna
  Sturm Graz
  Maccabi Netanya
  
  Žilina
  Legia Varsavia
  Újpest
  Rijeka
  
  
  HJK Helsinki
  Honka
  Metalurgs Liepaja

  Skonto Riga
  Sarajevo
  Slavija
  Suduva
  FBK Kaunas
  Dacia Chisinau
  Iskra-Stali
  St. Patrick's
  Derry City
  Rabotnicki
  FK Milano
  KR Reykjavík
  
  
  Naftan Navapolack
  
  FK Karabakh Agdam
  Flamurtari Valona
  Gandzasar Kapan
  Tobol
  Crusaders F.C.
  
  HB Tórshavn
  FC Differdange 03
  
  Petrovac
  Santa Coloma
  Juvenes/Dogana

Terzo turno preliminare (70 squadre) 
 40 club vincitori del secondo turno di qualificazione
 12 club detentori della Coppa Nazionale (rank 18-29)
 3 club sesti (rank 1-3)
 3 club quinti (rank 4-6)
 3 club quarti (rank 7-9)
 6 club terzi (rank 10-15)
 3 club secondi (rank 16-18)

  Fulham
  Athletic Bilbao
  Roma
  Lilla
  Amburgo
  
  Vaslui
  Braga
  PSV
  Aberdeen
  Fenerbahçe
  Metalist
  Bruges
  
  Slovan Liberec

  Interblock Lubiana
  Young Boys
  CSKA Sofia
  Vålerenga
  Fredrikstad
  Odense
  Austria Vienna
  Vojvodina
  Hapoel Tel Aviv
  IFK Göteborg
  Košice
  Lech Poznań
  Honvéd
  Hajduk Spalato
  APOP

Turno di play-off (76 squadre) 
 35 club vincitori del terzo turno di qualificazione
 17 club vincitori della Coppa Nazionale (rank 1-17)
 3 club quinti (rank 1-3)
 3 club quarti (rank 4-6)
 3 club terzi (rank 7-9)
 15 club eliminati al terzo turno preliminare di Champions League (10 dal terzo turno-Campioni e 5 dal terzo turno-Piazzati)

  
  
  Villarreal
  Valencia
  
  
  Guingamp
  Toulouse
  
  
  
  
   (Eliminato dalla Champions League)
  CFR Cluj
  
  Nacional
  Benfica
  
  
  Twente (Eliminato dalla Champions League)
  Heart of Midlothian

  Trabzonspor
  Sivasspor (Eliminato dalla Champions League)
  Vorskla Poltava
   (Eliminato dalla Champions League)
  Racing Genk
  
  Teplice
   (Eliminato dalla Champions League)
  Sparta Praga (Eliminato dalla Champions League)
  
  Litex Loveč
  Stabæk (Eliminato dalla Champions League)
   (Eliminato dalla Champions League)
   (Eliminato dalla Champions League)
   (Eliminato dalla Champions League)
  Maribor (Eliminato dalla Champions League)
  BATE (Eliminato dalla Champions League)
  Levadia (Eliminato dalla Champions League)
  Baku (Eliminato dalla Champions League)
  Aktobe (Eliminato dalla Champions League)

Fase a gironi (48 squadre) 
 38 club vincitori del turno di playoff
 10 club eliminati al quarto turno preliminare di Champions League (5 dal turno di playoff-Campioni e 5 dal turno di playoff-Piazzati)

  Red Bull Salisburgo (Eliminato dalla Champions League)
   (Eliminato dalla Champions League)
  PFC Levski Sofia (Eliminato dalla Champions League)
  Sheriff Tiraspol (Eliminato dalla Champions League)
  FC Copenaghen (Eliminato dalla Champions League)

   (Eliminato dalla Champions League)
   (Eliminato dalla Champions League)
   (Eliminato dalla Champions League)
  Timisoara (Eliminato dalla Champions League)
  Sporting (Eliminato dalla Champions League)

Sedicesimi di finale (32 squadre) 
 24 club che superano la fase a gironi (le prime e le seconde di ciascun girone)
 8 club terzi classificati nella fase a gironi di Champions League

  Juventus (Eliminato dalla Champions League)
  Wolfsburg (Eliminato dalla Champions League)
  O.Marsiglia (Eliminato dalla Champions League)
  Atlético Madrid (Eliminato dalla Champions League)

   (Eliminato dalla Champions League)
  Rubin Kazan (Eliminato dalla Champions League)
  Unirea Urziceni (Eliminato dalla Champions League)
  Standard Liegi (Eliminato dalla Champions League)

Fase di qualificazione

Primo turno preliminare 
Andata il 2 luglio 2009, ritorno il 9 luglio 2009.

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

Secondo turno preliminare 
Andata il 14-16 luglio 2009, ritorno il 23 luglio 2009.

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|- 

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

Terzo turno preliminare 
Andata il 30 luglio 2009, ritorno il 6 agosto 2009.

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

Play-off 
Andata il 20 agosto 2009, ritorno il 27 agosto 2009.
Lo Šachtar Donec'k ha giocato la gara di ritorno il 25 agosto per l'impegno di Supercoppa Europea.

Fase a gironi 
Il sorteggio per stabilire la composizione di dodici gruppi composti da quattro squadre, di cui una testa di serie, ha avuto luogo il 28 agosto 2009 a Monte Carlo. Non potevano essere sorteggiate nello stesso girone squadre provenienti dalla stessa nazione.
Accederanno ai sedicesimi di finale le prime due di ogni girone.

Le partite verranno disputate nei seguenti giorni: 17 settembre 2009 (1ª giornata), 1º ottobre 2009 (2ª giornata), 22 ottobre 2009 (3ª giornata), 5 novembre 2009 (4ª giornata), 2 e 3 dicembre 2009 (5ª giornata), 16 e 17 dicembre (6ª giornata).

Teste di serie

Gruppo A

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo B

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo C

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo D

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo E

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo F

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo G

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo H

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo I

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo J

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo K

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo L

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Sedicesimi di finale 
 Andata il 18 febbraio 2010 - Ritorno il 25 febbraio 2010;
 24 club che superano la fase a gironi (le prime e le seconde di ciascun girone);
 8 club terzi classificati nella fase a gironi della Champions League;
 Le teste di serie sono 16 e cioè le vincitrici dei dodici gironi di Europa League più le migliori quattro, a livello di punti totalizzati, delle otto squadre classificatesi terze nei gironi di Champions League. Le altre invece finiscono nella seconda urna. La classifica delle terze di Champions League è:

 Il sorteggio per i sedicesimi di finale, valido anche per gli ottavi di finale, è stato effettuato il 18 dicembre 2009.

Ottavi di finale 
 Andata l'11 marzo 2010 - Ritorno il 18 marzo 2010.

Quarti di finale 
 Andata il 1º aprile 2010 - Ritorno l'8 aprile 2010.
 Il sorteggio per i quarti di finale, valido anche per le semifinali, è stato effettuato il 19 marzo 2010.

Semifinali 
 Andata il 22 aprile 2010 - Ritorno il 29 aprile 2010.

Finale

Formazioni

Classifica dei marcatori 

Di seguito i migliori marcatori della competizione:

Note

Voci correlate 
 UEFA Champions League 2009-2010
 Supercoppa UEFA

Altri progetti 

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
Edizioni della UEFA Europa League